__БЕЗКН__

-{Carrossel}- () бразилска је теленовела, продукцијске куће СБТ, снимана 2012.

Улоге

Напомене и референце 

Бразилске теленовеле
Бразилске серије које су се почеле приказивати 2012.
Бразилске серије које су се престале приказивати 2013.
Теленовеле на португалском језику
Оригинални програм мреже Sistema Brasileiro de Televisão